Matabele kan syfta på:

 Matabele (folk) – folkgrupp i Zimbabwe
 Matabeleland – ett tidigare rike i sydöstra Afrika
 Matabeleland North – en provins i Zimbabwe
 Matabeleland South – en provins i Zimbabwe

Se även
 Ndebele – flera betydelser